Циклон може да се отнася за:

 Циклон – атмосферно явление.
 Циклон – руска/украинска ракета-носител.
 Циклон – апарат за разделяне на твърди частици от газ или течност чрез центробежна сила.